Ке́рен Пе́взнер (, урождённая Кира Геннадьевна Коновалова; род. 8 мая 1961 года в Баку, Азербайджанская ССР), известна также как автор ретро-детективов под псевдонимом Катери́на Врубле́вская — израильская писательница и публицист, преподаватель языка иврит и компьютерных дисциплин, переводчик, автор ряда учебников, кулинарных книг, энциклопедий, издатель, блогер. В прошлом координатор Министерства алии и интеграции Израиля, работник программы социально-экономического развития

Биография 
Кира Коновалова родилась 8 мая 1961 года в Баку. Происходит из семьи потомственных бакинских нефтяников. Её прадедами были европейские специалисты (евреи и немцы), участвовавшие в разработке фирмой братьев Нобель каспийских месторождений по приглашению Зейналабдина Тагиева. Один из них, Иоганн (Иван Александрович) Мадервакс, работал вместе с отцом Рихарда Зорге, инженером-технологом ; позже он перешёл на работу в Каспийском пароходстве, а в 1938 году был репрессирован и расстрелян.

Училась в 20-й бакинской школе, позже получила высшее образование по специальности «инженер-электрик» в Азербайджанском институте нефти и химии им. М. Азизбекова (который ранее окончили её бабушка и оба родителя). Работала по распределению в НПО «АзерЭлектроТерм».

В 1990 вместе со вторым мужем и сыном репатриировалась в Израиль. Испытала множество профессий, начиная от киббуцницы и хозяйки продуктового магазинчика и заканчивая преподаванием иврита и работой в Министерстве абсорбции Израиля. В настоящее время живёт в Ашкелоне и занимается в качестве основной профессии преподаванием в колледже компьютерных дисциплин государственным служащим Израиля. Кроме того, Керен занята написанием обучающей литературы и издательской работой.

Была делегатом съезда общества дружбы «Азербайджан-Израиль».

С 2008 года ведёт колонку «Кулинарный комментарий» на ресурсе и в издании «Букник». 

Под псевдонимом Кируля Аскалонская ведёт блог в ЖЖ.

Также у неё имеется аккаунт в социальной сети TikTok.

У Керен Певзнер два сына и две внучки.

Творчество 
По собственным словам автора, первые попытки писательства она предпринимала лет с восьми.

Первой опубликованной книгой Керен Певзнер был двухтомный самоучитель «Параллельный ульпан», написанный за два года с подачи учившегося на курсах у Керен писателя Даниэля Клугера и изданный в 1997 году в издательстве «Миры». Самоучитель удачно занял нишу написанных доступным языком самоучителей для русскоязычных репатриантов (а позже и для самостоятельного изучения языка в диаспоре, в частности, в России и Канаде) и выдержал с тех пор не менее 6 переизданий.

Первым художественным произведением писательницы стала детективная повесть «Исповедь убийцы», написанная и опубликованная в 1999 году в журнале «Искатель».

Сводная библиография

Художественные произведения 
Детективы
 Серия детективов о Валерии Вишневской. Издавалась в журналах «Искатель» и «Мир „Искателя“»)
 роман «Исповедь убийцы» — «Искатель» № 3 за 1999 год.
 повесть «Налог на недвижимость» — «Мир „Искателя“» № 6 за 1999 год.
 повесть «Чисто еврейское убийство» — «Искатель» № 10 за 1999 год.
 повесть «Смерть пилигрима» — «Искатель» № 1 за 2000 год.
 повесть «Смерть саксофониста» — «Мир „Искателя“» № 4 за 2000 год.
 повесть «Её последний круиз» — «Мир „Искателя“» № 10 за 2001 год.
 повесть «Светильник фараона» — «Искатель» № 2 за 2004 год.
 повесть «В поисках Голема» (2004).

 Серия романов в стиле ретро-детектива об Аполлинарии Авиловой
 «Первое дело Аполлинарии Авиловой» — изд. «Просодия» (2002, 50 тыс.экз). Позже переиздан изд. «Книжный Клуб 36.6» в серии «Детектив пером женщины» (2005, 5 тыс.экз, ISBN 5-98697-015-2).
 «Дело о пропавшем талисмане» — изд. «Просодия» (2003, 50 тыс.экз, ISBN 5-8358-0009-6). Переиздан «Клубом 36.6» (2006, 5 тыс.экз).
 «Дело о старинном портрете» — изд. «Книжный Клуб 36.6» (2006, 5 тыс.экз, ISBN 5-98697-028-4).
 «Дело о рубинах царицы Савской» — издан вместе с романом Бориса Воробьёва «Корона царя Сайтафарна» в серии «Всемирная классика» ("Мир «Искателя») изд. «Искатель» (2006, 2700 экз, ISBN 5-89487-013-5). Позже издан изд. «Иврус» (Тель-Авив, 2008).

Фантастика
 «Город Ветров» — изд. «Миры» (Иерусалим, 2000).

Сборники публицистических эссе
 «Памятка начинающей любовнице… и всякая всячина»
 «Керен рассказывает… (этюды о жизни, любви и дальних странах)»

Специальная литература 
(все книги по умолчанию изданы издательством SeferIsrael, Тель-Авив)

Учебники по ивриту и израильскому делопроизводству, разговорники, словари специальной лексики (русский↔иврит)
 Учебник-самоучитель «Параллельный ульпан», ISBN 9657197090 — впервые издан в 1997, выдержал 7 изданий, с 3-го издания дополнен 2-м томом-хрестоматией под редакцией проф. Баруха Подольского. Общий тираж не менее 22 тыс. экземпляров.
 Разговорник «Позвольте спросить» — изд. «Миры» (1998), переиздан SeferIsrael в 2003 (ISBN 9657197112) и 2009 годах.
 Разговорник «Mini Сихон» (ISBN 9789657197127, 2004)
 Разговорник «Super Сихон» (ISBN 965-7197-00-7, под редакцией А. Соломоника, к 2009 году выдержал 6 изданий)
 «Словарь электрика» (2010)
 «Словарь программиста» (2010)
 «Современный словарь бухгалтера»
 «Музыкальный словарь»
 «Знакомьтесь — БЛАНК (практические советы)» (ISBN 9657197074; 2 издания 2002 и 2010 годов)
 «Знакомьтесь — БАНК (практические советы)» (2 издания)
 «Microsoft WORD на иврите и на русском» (2012)

Популярные энциклопедии
 «Еврейские имена» (2002, ISBN 9657197066)
 «Израильские блюда из рыбы» (2007, ISBN 9657197414)
 Энциклопедия лекарственных растений «Полезные травы и пряности Израиля» (7 изданий, ISBN 9657197228)
 «Израильские салаты» (3 издания, ISBN 9657197376)
 «Израильские соки» (2009, ISBN 9657197457)
 «Как едят в Израиле?» (2010, ISBN 9657197481) — собрание эссе, впервые опубликованных на проекте «Букник»

Примечания

Ссылки 
 

Рецензии на книги
 Шломо Громан, «Еврейские имена» — новая книга Керен Певзнер. Рецензия на 1-е издание энциклопедии «Еврейские имена» в газете «Вести», 31 марта 2002.
 Шломо Громан, «Провожают по уму, встречают… по письму.» Рецензия на книгу Керен Певзнер «Знакомьтесь — бланк» в газете «Новости недели», 17 октября 2002.
 
 Екатерина Пантелеева, «О старом — модно». Общая рецензия на книги К. Врублевской «Первое дело Аполлинарии Авиловой» и «Дело о пропавшем талисмане», газета «Книжное обозрение», 2006, № 4.
 Эзра Белкин, Отзыв на учебник «Параллельный ульпан», 12 августа 2010.

Интервью
 Павел Басинский, «Проза — женского рода». Интервью с Катериной Врублевской в «Российской Газете — Неделе», 10 февраля 2006. Копия интервью на сайте издательства «Книжный Клуб 36.6».
 Анна Уланова, «Акунин в юбке. Почему Катерину Врублевскую потянуло на ретро». Интервью с писательницей в газете «Вечерняя Москва», 15 февраля 2006. Копия интервью на сайте издательства «Книжный Клуб 36.6».
 Сеймур Алиоглу, «Bakıda gülən adama axmaq kimi baxırlar». Интервью с Керен Певзнер в газете . Копия интервью на сайте портала азербайджанской культуры Kult.Az.

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Писатели Израиля
Переводчики Израиля
Педагоги Израиля
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Авторы учебников
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы книг по кулинарии
Авторы детективной прозы